Martini har flera betydelser:

 Martini & Rossi – ett italienskt alkoholdryckföretag
 Martini (vermouth) – ett varumärke för Martini & Rossi
 Dry Martini –  en alkoholhaltig drink bestående av gin och torr vermouth
 Automobiles Martini – ett racingstall
 Martini Racing – en racingsponsor

eo:Latva mitologio#Sezonoj kaj sezonaj festoj